Толсто́й — російське прізвище.

Відомі носії 
 Толстой Григорій Денисович (1928—1991) — ректор Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (1973—1989).
 Толстой Дмитро Андрійович (1823—1889) — російський державний діяч, обер-прокурор Синоду, міністр народної освіти, внутрішніх справ.
 Толстой Дмитро Олександрович (1754—1832) — генерал-майор, Могильовський губернатор (1812—1820).
 Толстой Лев Миколайович (1828—1910) — російський письменник і громадський діяч («Війна і мир», «Анна Кареніна», «Воскресіння»).
 Толстой Лев Миколайович (1935—2013) — генерал-майор КДБ СРСР.
 Толстой Микита Ілліч — видатний радянський і російський славіст, філолог та фольклорист, академік АН СРСР.
 Толстой Михайло Іванович — доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, геолог-геофізик.
 Толстой Михайло Володимирович (1812—1896) — російський письменник, історик церкви.
 Толстой Михайло Дмитрович (1804—1891) — президент Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії, засновник південної гілки роду Толстих.
 Толстой Михайло Михайлович (1835—1898) — державний і громадський діяч, меценат.
 Толстой Михайло Михайлович (1863—1927) — громадський діяч, меценат і бібліофіл.
 Толстой Олексій Костянтинович (1817—1875) — російський письменник і драматург («Князь Срібний»).
 Толстой Олексій Миколайович (1883—1945) — російський та радянський письменник («Ходіння по муках», «Петро I», «Аеліта», «Гіперболоїд інженера Гаріна», «Золотий ключик або Пригоди Буратіно»).
 Толстой Петро Андрійович (1645, Москва — 30.01.1729, Соловецький монастир) — російський державний діяч і дипломат.
 Толстой Петро Олегович — російський депутат, російський журналіст, продюсер, ведучий та політик. Депутат Державної Думи.
 Толстой Федір Іванович — один з найбільш неоднозначних представників російської аристократії першої половини XIX століття.
 Толстой Федір Петрович (1783—1873) — російський медальєр, різьбяр і художник, граф.

 Вікторія Толстой ( 1974) — шведська джазова співачка, відома під псевдонімом Леді-джаз.

 Толстой — село в Україні, Великоновосілківському районі Донецької області.
 Толстой — село в Канаді, муніципалітеті Емерсон-Франклін провінції Манітоба.